L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby, Sebastian Korda et Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Britannique Kyle Edmund, du Croate Marin Čilić, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal, des Français Benjamin Bonzi et Corentin Moutet, du Serbe Novak Djokovic et du Sud-Coréen Kwon Soon-woo.

Ils sont respectivement remplacés par Ugo Humbert, Thiago Monteiro, Bernabé Zapata Miralles, Roberto Carballés Baena, Jason Kubler, Roman Safiullin, Tomás Martín Etcheverry, Radu Albot, Jordan Thompson, Oscar Otte, Daniel Elahi Galán, Nikoloz Basilashvili et Alexei Popyrin.

Pendant le tournoi 
En s'imposant en finale du double, l'Indien de 43 ans Rohan Bopanna devient le joueur le plus âgé, simple et double confondus, à remporter le tournoi d'Indian Wells.

Lauréats

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2023)
 Saison 2023 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2023
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en mars 2023
Sport en Californie en 2023
Sport aux États-Unis en mars 2023